Glenn Davis (footballspeler): Amerikaans footballspeler
 Glenn Davis (atleet): Amerikaans atleet